Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicola Bruno che ha battuto in finale Richard Matuszewski 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Danilo Marcelino (primo turno)
 Fernando Roese (secondo turno)
 Nicola Bruno (Campione)
 Richard Matuszewski (finale)

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Roger Smith (quarti di finale)
 Jaime Cortes (secondo turno)
 José Daher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1992